Fahn steht für:
 Fahn (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fahn (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fahn (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fahn (Einheit), eine alte vietnamesische Längen- und Masseneinheit

Fahn ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Jürgen Fahn (* 1952), deutscher Politiker (Freie Wähler)
 Marcus Fahn (* 1976), deutscher Fernseh- und Hörfunkmoderator
 Melissa Fahn (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Mike Fahn (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Fan (Begriffsklärung)